Габријела Дабровски и Мате Павић су освојили турнир. У финалу су савладали Тимеу Бабош и Рохана Бопану са 2:6, 6:4, [11:9].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 
 Резултати такмичења на сајту ausopen.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2018.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мешовити парови